Szilágyi Mihály (1400–1460) hadvezér, kormányzó
 Szilágyi Mihály (1869–?) karmester
 Szilágyi Mihály (1930) helytörténész
 Szilágyi Mihály (1934) biokémikus
 Szilágyi Mihály (1971) politológus